Desa Sidodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 110,90), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,51), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,90), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,15), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 112,72), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,68), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,69), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 112,65), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 112,39), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 111,93), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,03, long 112,24), 
 Desa Sidodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 114,40), 

Robotskapade Indonesienförgreningar